Deux comtés des États-Unis portent ou ont porté le nom de comté de Monongalia (Monongalia County) :
comté de Monongalia (Minnesota), comté supprimé en 1871 ;
comté de Monongalia (Virginie-Occidentale), comté qui existe toujours.